Шенон Елизабет Фадал (; Хјустон, Тексас, 7. септембар 1973) америчка је глумица, модел и играчица покера.

Улоге

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| rowspan=2| 1996. || Арлис || -{Arliss}- || Ања Словачек || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Hang Time}- || Никол || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=4| 1997. || Експлозија || -{Blast}- || талац || 
|-
| Америчка академија || -{USA High}- || Мелани || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Корак по корак || -{Step by Step}- || Синди || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Џек Фрост || -{Jack Frost}- || Џил Мецнер || 
|-
| rowspan=2| 1998. || Јуначки одред || -{Blade Squad}- || медицинска сестра || 
|-
| Плавци Пацифика || -{Pacific Blue}- || Џо || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=5| 1999. || — || -{Seamless}- || Никол ||
|-
| — || -{Dying to Live}- || Ванеса Канингам ||
|-
| Америчка пита || -{American Pie}- || Надија ||
|-
| — || -{Good vs Evil}- || Чери Валенс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Evicted}- || принцеза ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2000. || Мрак филм || -{Scary Movie}- || Бафи ||
|-
| — || -{Dish Dogs}- || Ен ||
|-
| rowspan=4| 2001. || Фрајерчине || -{Tomcats}- || Натали Паркер ||
|-
| Америчка пита 2 || -{American Pie 2}- || Надија ||
|-
| Џеј и Тихи Боб узвраћају ударац || -{Jay and Silent Bob Strike Back}- || Џастис ||
|-
| Тринаест духова || -{Thirteen Ghosts}- || Кети Критикос ||
|-
| rowspan=3| 2002. || Слободни стрелци || -{Just Shoot Me!}- || Карен || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Off Centre}- || Дон || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Зона сумрака || -{The Twilight Zone}- || Сондра || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2003. || — || -{The Crooked E: The Unshredded Truth About Enron}- || Кортни ||
|-
| У ствари љубав || -{Love, Actually}- || Харијет ||
|-
| 2003—2005. || Веселе седамдесете || -{That '70s Show}- || Брук || ТВ серија, 9 еп.
|-
| rowspan=2| 2004. || Одмор породице Џонсон || -{Johnson Family Vacation}- || Кришел Рене Будро ||
|-
| Један на један || -{One on One}- || Тифани Шервуд || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=5| 2005. || Уклета || -{Cursed}- || Беки ||
|-
| Исповести америчке невесте || -{Confessions of an American Bride}- || Сем || 
|-
| Живот с Френ || -{Living with Fran}- || Хедер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Краљ брда || -{King of the Hill}- || Кенди (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Клинац и ја || -{The Kid & I}- || Шелби Роман || 
|-
| 2005—2006. || — || -{Cuts}- || Тифани Шервуд || ТВ серија, главна улога
|-
| 2007. || — || -{The Grand}- || Тони || 
|-
| rowspan=2| 2008. || — || -{Deal}- || Мишел || 
|-
| Ти припадаш мени || -{You Belong to Me}- || Алекс Вилсон || 
|-
| 2009. || Ноћ демона || -{Night of the Demons}- || Анџела ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2011. || Романса из романа || -{A Novel Romance}- || Ејди Шварц ||
|-
| rowspan=3| 2012. || Америчка пита: Поново на окупу || -{American Reunion}- || Надија ||
|-
| Зелена прича || -{A Green Story}- || Кели ||
|-
| — || -{Golden Winter}- || Џесика Ричмонд ||
|-
| rowspan=3| 2013. || — || -{In the Dark}- || Линда || 
|-
| Мелиса и Џои || -{Melissa & Joey}- || Анита || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Catch a Christmas Star}- || Ники Крандон || 
|-
| 2014. || Аутсајдер || -{The Outsider}- || Марго ||
|-
| 2015. || — || -{Marshall's Miracle}- || Синтија Лосон ||
|-
| rowspan=2| 2016. || Гиби || -{Gibby}- || госпођица Мартин ||
|-
| — || -{Swing Away}- || Зои || такође и извршна продуценткиња
|-
| 2019. || — || -{Jay and Silent Bob Reboot}- || Џастис ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| 2020. || — || -{Playing with Beethoven}- || Брин ||
|}

Спотови 
 Енрике Иглесијас — -{Be with You}- (2000)
 Крис Браун и Џастин Бибер — -{Next to You}- (2011)

Награде и номинације

Референце

Спољашње везе 

 
 Профил Шенон Елизабет на сајту -{Guidetopoker.com}-

Рођени 1973.
Људи из Хјустона
Америчке глумице
Америчке манекенке
Биографије живих особа